Flavon bezeichnet

 Flavon (chemische Verbindung)
 Ein Stoff aus der Gruppe der Flavone, ein Derivat des Flavon (chemische Verbindung)
 Flavon (Italien), Ortsteil der Gemeinde Contà im Trentino, Italien
 Ein Begriff aus der Teilchenphysik